Persone
Martti Karvonen (1918-2009), fisiologo finlandese
Veikko Leo Karvonen (1926-2007), atleta e maratoneta finlandese.
Aki Tapani Karvonen (1957-), sciatore di fondo finlandese. 

Altro

Formula di Karvonen